Kohistan District är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Kapisa, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Kohistan District består till största delen av jordbruksmark. Runt Kohistan District är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Kapisa (provins)